|-
| 204201 - || || 17 de gener de 2004 || Haleakala || NEAT
|-
| 204202 - || 2004 CA || 2 de febrer de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 204203 - || || 10 de febrer de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 204204 - || || 11 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 204205 - || || 11 de febrer de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 204206 - || || 11 de febrer de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 204207 - || || 11 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 204208 - || || 11 de febrer de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 204209 - || || 12 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 204210 - || || 11 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 204211 - || || 11 de febrer de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 204212 - || || 13 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 204213 - || || 11 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 204214 - || || 10 de febrer de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 204215 - || || 15 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 204216 - || || 11 de febrer de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 204217 - || || 11 de febrer de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 204218 - || || 11 de febrer de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 204219 - || || 12 de febrer de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 204220 - || || 14 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 204221 - || || 14 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 204222 - || || 11 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 204223 - || || 12 de febrer de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 204224 - || || 15 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 204225 - || || 14 de febrer de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 204226 - || || 12 de febrer de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 204227 - || || 13 de febrer de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 204228 - || || 13 de febrer de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 204229 - || || 11 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 204230 - || || 14 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 204231 - || || 14 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 204232 - || || 19 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 204233 - || || 16 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 204234 - || || 18 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 204235 - || || 17 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 204236 - || || 18 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 204237 - || || 18 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 204238 - || || 18 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 204239 - || || 23 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 204240 - || || 19 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 204241 - || || 19 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 204242 - || || 19 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 204243 - || || 22 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 204244 - || || 22 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 204245 - || || 22 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 204246 - || || 22 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 204247 - || || 23 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 204248 - || || 14 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 204249 - || || 11 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 204250 - || || 14 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 204251 - || || 15 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 204252 - || || 14 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 204253 - || || 14 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 204254 - || || 14 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 204255 - || || 15 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 204256 - || || 15 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 204257 - || || 13 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 204258 - || || 15 de març de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 204259 - || || 15 de març de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 204260 - || || 17 de març de 2004 || Mount Graham || W. H. Ryan, C. T. Martinez
|-
| 204261 - || || 26 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 204262 - || || 16 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 204263 - || || 19 de març de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 204264 - || || 17 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 204265 - || || 30 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 204266 - || || 16 de març de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 204267 - || || 17 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 204268 - || || 18 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 204269 - || || 18 de març de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 204270 - || || 18 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 204271 - || || 22 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 204272 - || || 23 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 204273 - || || 22 de març de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 204274 - || || 27 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 204275 - || || 29 de març de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 204276 - || || 30 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 204277 - || || 14 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 204278 - || || 17 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 204279 - || || 17 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 204280 - || || 17 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 204281 - || || 23 d'abril de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 204282 - || || 27 de maig de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 204283 - || || 12 de juny de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 204284 - || || 11 de juny de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 204285 - || || 15 de juny de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 204286 - || || 16 de juny de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 204287 - || || 11 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 204288 - || || 16 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 204289 - || || 3 d'agost de 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 204290 - || || 8 d'agost de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 204291 - || || 8 d'agost de 2004 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 204292 - || || 8 d'agost de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 204293 - || || 8 d'agost de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 204294 - || || 9 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 204295 - || || 7 d'agost de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 204296 - || || 9 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 204297 - || || 9 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 204298 - || || 10 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 204299 - || || 8 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 204300 - || || 9 d'agost de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
|}

4